Ruptura o rompimiento puede referirse a:

- La acción y efecto de romper algo:
Separar con más o menos violencia las partes de un todo, deshaciendo su unión.
Quebrar o hacer pedazos algo.
Gastar, destrozar.
Herir, hacer una abertura en un cuerpo o causarla hiriéndolo.

- Roturación.

En Arte
 La Generación de la Ruptura, años 1950.
 Rompimiento de gloria, recurso pictórico.

En Derecho
 En relaciones internacionales, la ruptura de relaciones diplomáticas o de alianzas:
 Ruptura sino-soviética.
 En derecho, el incumplimiento o vulneración de un contrato que puede llevar a su rescisión.
 En derecho matrimonial, la ruptura del matrimonio, que puede significar su interrupción (separación matrimonial), su anulación (canónica o civil), o su disolución (divorcio).

En Economía y Ecología
 Ruptura metabólica, desequilibrio del metabolismo social entre el ser humano y la naturaleza.

En Física
 Ruptura espontánea de simetría electrodébil.

En Historia
 Reforma o Ruptura, posiciones políticas enfrentadas durante la Transición española de los años 1970.

En el ámbito Militar
 En terminología militar, la ruptura de un bloqueo, como la:
 doble ruptura del bloqueo de Arica.

En Química
 Ruptura homolítica, un tipo de ruptura de enlace químico.
 Ruptura heterolítica.

En Tecnología
 Fusible de alta capacidad de ruptura.

Referencias

Enlaces externos